Prva hrvatska rukometna liga je bila liga drugog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2011./12., te četvrta sezona 1. HRL kao drugog ranga. Ligu je tvorilo 14 momčadi, a osvojila ju je momčad Vidovec BIOS.

Ljestvica

Poveznice 
 Premijer liga 2011./12.
 2. HRL 2011./12.
 3. HRL 2011./12.
 5. rang hrvatskog rukometnog prvenstva 2011./12.
 Hrvatski kup 2011./12.
 Prva hrvatska rukometna liga
 hrs.hr
 sportnet.hr 

2011-12
m-1